L'As de pique est une carte à jouer
 « L'As de pique », surnom du  d'infanterie de ligne durant la Première Guerre mondiale ;
 L'As de pique est une série de bande dessinée italienne publiée de 1945 à 1949 ;
 L'As de pique est un film de Miloš Forman sorti en 1964 ;
 Ace of Spades (as de pique en anglais), sorti en 1980 est le cinquième album studio du groupe de heavy metal britannique Motörhead ;
 L'As de pique est une série de bande dessinée française publiée de 1995 à 1997.

Voir aussi 
As de Pique, inclus dans le logo de Capgemini

Homonymie de titre